

Série télévisée 

 , série télévisée sud-coréenne diffusée du  au  sur KBS.

Musique

Album 

 , album de Randy Newman, sorti le .

Chanson 

 , chanson d'Eric Clapton présente sur l'album , sorti le  ;
 , chanson de Krokus présente sur l'album , sorti en  ;
 , chanson de Lita Ford présente sur l'album , sorti le .

Voir aussi